Шарль Паси — французский певец, музыкант и автор песен в жанре блюз, джаз, рок и этнической музыки.

Биография 
Паси франко-итальянец. Он впервые выступил в возрасте 17 лет в хоре, исполняющем госпел. После обучения в Джазовой школе Сент-Луиса в Риме, Парижской джазовой школе CIM и Школе современной музыки в парижском Атла, он отправился в тур и выступал на различных джазовых и блюзовых фестивалях. Он работал с различными артистами, такими как Карла Бруни (которую он сопровождал в туре), гитарист Антуан Холлер, K-Led Ba'sam и Siân Pottok.

Шарль Паси сочиняет свои собственные песни. Он появился в фильме «Actrices» (2007) Валерии Бруни-Тедески как человек с губной гармоникой и принял участие в создании музыки к фильму, также участвовал в фильме «Cinéman» Яна Мойкса.

Благодаря своему первому альбому «Mainly Blue» (2006) он был приглашён на Memphis Blues World Challenge, где прошёл в финал.

Во втором альбоме «Uncaged», выпущенном в парижской студии LDC, играет саксофонист Арчи Шепп, например, в «Better With Butter».

В 2015 году он стал первым французским певцом, подписавшим контракт с известным американским лейблом Blue Note.

Дискография 
 2006 : Mainly Blue
 2011 : Uncaged
 2014 : Sometimes Awake
 2017 : Bricks
 2020 : Zebra

Певцы и певицы Франции